Checco Rissone (1909-1985), acteur italien,
 Giuditta Rissone (1895-1977), actrice italienne. 

Patronyme italien